Jean Kickx (1775-1831), botaniste belge ;
 son fils, Jean Kickx (1803-1864), botaniste belge ;
 le fils de celui-ci, Jean Jacques Kickx (1842-1887), botaniste belge.

Homonymie de patronyme